Jocks steht für:

 Jock (Slang), eine in US-amerikanischen High Schools gängige Bezeichnung für eine Gruppe von sportlich aktiven Jungen
 Jockstrap, ein Jockstrap kurz Jock genannt, ein Erotik- oder Sportslip der aus den USA stammt
 Jocks (1984), ein 1984 veröffentlichter Musikfilm aus Italien
 Jocks (1986), ein 1984 veröffentlichter Sportfilm aus den USA
 Jocks (Serie), ein 1996 veröffentlichte Sport/Comedy-TV-Serie aus den USA

Jocks ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz-Norbert Jocks (* 1955), deutscher Journalist, Autor und Publizist

Siehe auch:
 Joxe